Kuranda Scenic Railway – linia kolejowa w Australii
 Kuranda – miasto w Australii
 Zenona Kuranda         - posłanka na sejm PRL